Unterseeboot 92 ou U-92 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 92, de type Mittel U, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été lancé en 1917 durant la Première Guerre mondiale et qui a été coulé le .
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
Unterseeboot UB-92, un sous-marin de type UB III, lancé en 1918 et qui s'est rendu le ; démoli à Bo'ness en 1920-21.
Unterseeboot UC-92, un sous-marin de type UC III, lancé en 1918 et qui s'est rendu le ; échoué près de Falmouth et démoli sur place en 1921.
L'Unterseeboot 92, un sous-marin de type VII.C, a été lancé en 1942 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été endommagé par une attaque aérienne le ; démoli en 1944-45.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940